Давид Шапиро:
 Шапиро, Давид Абрамович — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Шапиро, Давид Копелевич (1921—?) — советский биолог, автор книг по прикладной ботанике.
 Шапиро, Давид Моисеевич (1938—2020) — советский и российский учёный в области строительной механики, доктор технических наук.
 Шапиро, Давид Наумович — советский и российский радиофизик.